Guiza oder Güiza ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Güiza (* 1980), spanischer Fußballspieler
 Djedje Guiza (* 1995), ivorischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Güiza